Andorra Televisió
 Asia TV
 All-terrain vehicle, terme anglès equivalent a quad o quadricicle
 Automated Transfer Vehicle (Vehicle de transferència automatitzat), una classe de nau espacial robòtica
 ATV (Amateur Television), transmissió de senyals de vídeo i àudio en una banda de freqüències destinada a emissions amateur